Сергей Аллилуев:
 Аллилуев, Сергей Павлович (1928—2017) — доктор физико-математических наук, сын П. С. Аллилуева, племянник Н. С. Аллилуевой. 
 Аллилуев, Сергей Яковлевич (1866—1945) — русский революционер, тесть И. В. Сталина.